Forgotten Freshness Volumes 1 & 2 — сборник песен американской хип-хоп-группы Insane Clown Posse, выпущенный в 1998 году.

Об альбоме
Forgotten Freshness Volumes 1 & 2 содержит ранее не изданные, редкие треки, а также ремиксы на треки из предыдущих релизов группы. Песни «Life at a Risk», «Ghetto Zone» и «Ask You Somethin’» вышли ранее в 1995 году на сборнике Forgotten Freshness, который из-за некоторых обстоятельств вышел только в Детройте и районах Среднего Запада небольшим тиражом, и треки появились и на «Forgotten Freshness Volumes 1 & 2» для более широкого распространения.

Музыка и тексты 
«Piggy Pie (Old School)» является оригиналом песни «Piggy Pie», выпущенной на альбоме The Great Milenko, но в песне был изменён текст, так как лейбл Hollywood Records угрожал в противном случае не выпускать альбом. Также в сборник вошли ремиксы на песни «Mr. Johnson’s Head» и «Hokus Pokus». «Dead Pumpkins» является синглом с Hallowicked — первого ежегодного концерта Insane Clown Posse 1994 года. «Mr. Rotten Treats» и «Halloween on Military Street» являются синглами из Hallowicked 1995 и 1996 годов. «Hey, Vato» была создана путём изменения ритма и текста песни «Wagon, Wagon» из альбома Ringmaster.

Список композиций

Диск 1

Диск 2

Позиции в чартах

Примечания 

Сборники Insane Clown Posse
Сборники 1998 года
Альбомы Island Records
Альбомы PolyGram
Альбомы Psychopathic Records
Хип-хоп-сборники